Sammy Carter (1878-1948), joueur de cricket australien.
 Sam Carter (né en 1989), rugbyman australien.